King of the Grey Islands () — девятый студийный альбом шведской дум-метал-группы Candlemass.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Robert Lowe — Vocals
 Mats «Mappe» Björkman — Guitars (rhythm)
 Lars «Lasse» Johansson — Guitars (lead)
 Leif Edling — Bass, Lyrics
 Jan Lindh — Drums

Приглашённые музыканты 
 Carl Westholm — Keyboards

Прочие 
 Leif Edling — Producer
 Tomas Arfert — Artwork, Cover art
 Chris Laney — Engineering
 Sören von Malmborg — Mastering
 Peter Tägtgren — Mixing
 Ulf Magnusson — Photography
 Andreas Osslund — Engineering (track 4)

Примечания 

Альбомы Candlemass
Альбомы Nuclear Blast Records